FUB steht als Abkürzung für:

 Freie Universität Berlin
 Freie Universität Bozen, Südtirol
 Führungsunterstützungsbasis, Verwaltungseinheit der Schweizer Armee

FuB steht für:
 Förder- und Betreuungsgruppe, siehe Tagesförderstätte

fub steht für:
 Flächenmanagement und Bodenordnung, deutsche Fachzeitschrift
 Adamaua-Fulfulde (ISO-639-3-Code), Varietät des Fulfulde in Nigeria

Abkürzung